«Ми-ми-ми́шки» — российский мультипликационный сериал, созданный анимационной студией «Паровоз». Транслируется с 21 марта 2015 года в рамках проекта «Мульт в кино», позже на телеканалах «Мульт», «Карусель», «Россия-Культура» (в рамках вечерней детской телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!»), с декабря 2016 по июнь 2019 года на телеканале «Россия-1». С 2016 года по мотивам сериала было выпущено 6 мобильных игр и приложений. В 2018 году права на показ первого сезона мультсериала «Ми-ми-мишки» купил Netflix. В 2020 году все серии мультсериала были добавлены на медиаплатформу «Смотрим».

Сюжет 
«Ми-ми-мишки» — мультсериал, который рассказывает о приключениях бурого медвежонка Кеши, белого медвежонка Тучки, цыплёнка Цыпы, их подружки Лисички, енотов Сани и Сони, и крота Вали. Из каждой серии можно узнать что-то новое: как заботиться об окружающей среде, и что делать, если техника сломалась.

В первом и втором сезоне Тучка и Кеша часто соревновались между собой, при решении проблем, они придумывали свои способы решения. Тучка опирался на силы природы, а Кеша полагался на свои изобретения. 

В четвёртом сезоне в 99 серии «Контакт» Кеша, Тучка, Лисичка и Цыпа познакомились с енотами Саней и Соней. В 100 серии «Музей» они познакомились с кротом Валей.

Персонажи 
 Кеша — бурый медведь. Вечный заводила, подвижный, любопытный, дерзкий и нетерпеливый. Он изобретатель, любит гаджеты, может создать прибор любой сложности ― от «напоминалки» до портала в параллельную реальность. Иннокентий — неуёмная и увлекающаяся натура и из-за этого может попасть в неприятности или устроить их другим.
 Тучка — белый медведь. Спокойный и уравновешенный, терпеливый и деликатный персонаж. Любит природу и вообще созерцать. Является шаманом, владеет шаманским бубном, при помощи которого договаривается с силами природы. Мудрый, знает много историй и часто предаётся воспоминаниям: «А вот у нас на Севере…».
 Цыпа — цыплёнок, который представляет собой нечто среднее между котом, собакой и птицей и выступает в качестве домашнего питомца. Живёт у Кеши, а больше всех дружит с ним и Тучкой. Первое появление — 3 серия «Фотоохота».
 Лисичка — добрая, спокойная, заботливая девочка. Обожает варить компот, печь пироги, и угощать друзей. Очень хочет принимать участие в затеях и приключениях медвежат. Лисичка младше медвежат, но во многом мудрее их. Она интуитивно приходит к правильному решению, но высказывает своё мнение очень деликатно и ласково. Первое появление — 11 серия «Глобальное потепление».
 Саня и Соня — еноты, пришли из другого леса. Эгоисты и хитрецы, которые любят всё получать за счёт других. Саня — озорник и непоседа. Носит с собой рогатку. Делает мелкие пакости, но с намерением не навредить, а всего лишь позабавиться или привлечь внимание. Когда его ловят с поличным, выкручивается как может и раскаивается, но вскоре снова принимается за своё. Соня любит быть в центре внимания и достаточно надменна. Любит заниматься спортом и дружит с Лисичкой из собственной выгоды. Первое появление — 99 серия «Контакт».
 Валя — крот, добрый и интеллигентный увалень. Несколько неуверенный в себе. Увлекается археологией. Очень быстро перемещается под землёй и роет землю при помощи лопаты. Всегда готов услужить всем. Валю легко обмануть, он очень доверчивый и наивный. Первое появление — 100 серия «Музей».
 Русалка — русалка, единственный персонаж мультсериала, для роли которого не были использованы модельки основных персонажей. Появилась один раз в 206 серии «Русалка» во сне у Кеши.

Съёмочная группа

Актёры озвучивания

Обзор эпизодов

Список эпизодов

Фестивали и награды 
 2016 — XXI Открытый Российский Фестиваль анимационного кино (Суздаль-2016): Приз в категории «Лучший сериал» — Алексею Миронову за эпизод «Лучшее место в мире» из проекта «Ми-Ми-Мишки».
 2016 — X Большой фестиваль мультфильмов по итогам зрительского голосования «Утренник сериалов с какао и булочкой»: 1 место (приз и диплом) — «Ми-Ми-Мишки. Цыпа и динозавры», реж. Алексей Миронов.
 2016 — 9th Xiamen International Animation Festival. Номинирован в категории «Лучший иностранный анимационный сериал».
 2017 — III Национальная анимационная премия «Икар» Номинирован в категории «Эпизод» (серия «Фильм-фильм-фильм», режиссёры Алексей Миронов и Леонид Шмельков)
 2018 — «Мультимир»: «Лучший российский анимационный сериал».
 2018 — «Мультимир»: «Лучший герой российского анимационного фильма» — (Кеша).
 2018 — «Мультимир»: Приз жюри «Лучшая героиня российского анимационного фильма» — Лисичка.
 2018 — Финалист конкурса Prix Jeunesse International.

Примечания

См. также 
 Kuma Kuma Kuma Bear

Ссылки 
 
 «Ми-ми-мишки» на сайте Tlum.ru
 «Ми-ми-мишки» на официальном сайте телеканала «Мульт»
 «Ми-ми-мишки» на сайте «Карусель»
 «Ми-ми-мишки» (Be-be-bears) // Ассоциация анимационного кино

Мультсериалы 2015 года
Мультсериалы России 2015 года
Мультфильмы студии «Паровоз»
Мультсериалы о медведях
Мультсериалы о говорящих животных
Мультсериалы о животных
Мультсериалы России
Мультсериалы, снятые по заказу ВГТРК